Ле́нинский — посёлок в Левокумском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 201 км.

Расстояние до районного центра: 32 км.

История 
Населённый пункт основан в начале XX века землевладельцем Гужвиным в балке Зурмата.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Николо-Александровский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 44 %, даргинцы — 40 %.

Инфраструктура 
 Средняя общеобразовательная школа № 13
 Фельдшерско-акушерский пункт

Памятники 
 Братская могила партизан, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1946 года

Кладбище 
 Общественное открытое кладбище площадью 9616 м²

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левокумского района
Населённые пункты, основанные в XX веке
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в XX веке в России
XX век в Ставропольском крае